Чингисхан:
 Чингисхан — монгольский хан XIII века.

Фамилия 
 Чингисхан, Губайдулла Джангерович (1840—1909) — русский военный деятель, генерал от кавалерии, чингизид.

Объекты 
 Международный аэропорт Чингисхан — с 2005 года название международного аэропорта Улан-Батора (ранее «Буянт-Ухаа»).
 Чингисхан — морское нефтяное месторождение в Мексиканском заливе в территориальных водах США.

Художественные произведения

Музыка 
 Dschinghis Khan («Чингисхан») — немецкая музыкальная диско-группа.
 Dschinghis Khan («Чингисхан») — дебютный альбом группы.
 Dschinghis Khan («Чингисхан») — одна из песен этого альбома.

Литература 
 «Чингисхан» — первая повесть в исторической трилогии Василия Яна «Нашествие монголов».

Фильмы 
 «Чингисхан» — филиппинский фильм, 1950.
 «Чингисхан» — американский фильм, 1965.
 «Чингиз-хан. На край земли и моря» — японско-монгольский фильм, 2007.
 «Чингисхан» — китайский фильм, 2018.

Сериалы 
 «Чингисхан» — гонконгский телесериал, 1987.
 «Чингисхан» — китайский телесериал, 2004.

Видеоигры 
  — стратегическая игра 1987 года.

Прочее 
 Операция «Чингисхан» — военная операция, начавшая третью индо-пакистанскую войну, 1971.

См. также